Paramonov est un patronyme russe porté notamment par :

 Aleksei Paramonov (1925-2018), joueur de football international soviétique ;
 Konstantin Paramonov (1973-), footballeur russe.

Patronyme russe